frakcija (kemija)
frakcija (politika)
frakcionaštvo
In-The-Go, glazbeni sastav iz Splita, prvotnog imena Frakcija
frakcijska destilacija
Frakcija Crvene armije